Офе́лия:
 Офелия — персонаж трагедии Уильяма Шекспира «Гамлет, принц датский».

 Офелия (спутник) — спутник планеты Уран.
 «Офелия» — картина Джона Эверетта Милле.
 «Офелия» — картина Джона Уильяма Уотерхауса.
 (171) Офелия — крупный астероид главного пояса.